La Palma (Cundinamarca)
La Palma (Sucre)